Ансамбль «Голубые береты» — коллектив Министерства обороны Российской Федерации и СССР в составе Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск.

История

Самодеятельный коллектив 
Самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль «Голубые Береты» был организован в 350-м парашютно-десантном полку 103 ВДВ в Афганистане группой энтузиастов в составе: ст. л-та Ярового Сергея, л-та Туркина Владимира, пр-ка Гонцова Олега, с-та Лыссова Тариха.

Первым руководителем коллектива стал секретарь комитета комсомола полка Сергей Яровой.

Днем образования ансамбля считается 19 ноября 1985 года. В этот день состоялся первый концерт группы перед бойцами 350 полка.

В состав группы вошли:

1.ст. л-т Сергей Яровой — художественный руководитель, гитара, вокал, автор музыки.

2.ст. пр-к Олег Гонцов — гитара, вокал, автор музыки и текстов.

3.с-т Сергей Исаков — барабаны, вокал.
 
4.с-т Тарих Лыссов — бас-гитара, звукооператор.

5.ряд. Игорь Иванченко — клавишные, вокал.

6.л-т Владимир Туркин — конферансье, автор текстов.

7.ст. л-т Валерий Панченко — звукооператор.

Репетировать приходилось в основном по ночам, так как все участники группы были из боевых подразделений и постоянно находились на боевых действиях.

Первые самостоятельные песни — «Афганистан», «Память», «Серпантин», «Война не прогулка», «Знамя гвардейского полка». В первый концерт вошла и «Синева». Правда, музыку пришлось писать заново. Та, что была написана в 1974 году, до нас не дожила.

В мае 1986 г. Сергей Исаков поступил в Новосибирское высшее военное училище. За барабаны пересел Тарих Лыссов, а бас-гитару взял новый член
 
коллектива — Стас Уфимцев.

Концерты в основном проходили в клубе полка перед сослуживцами, а также в частях кабульского гарнизона.

В феврале 1987 года вместо Иванченко и Уфимцева пришли мл. с-т Александр Рогачев — клавишные, вокал, аранжировки и ст. с-т Марат Абашев — бас-гитара.

Этим составом была записана первая пластинка на студии «Мелодия» в Ташкенте. После этого «Голубые Береты» стали лауреатами Фестиваля народного творчества и Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты».

В июне 1987 года все участники группы, кроме О. Гонцова, возвращаются в Советский Союз. И сразу же первые гастроли в городе Омске. В этой поездке вместо О. Гонцова, оставшегося в Афганистане, пел и играл на гитаре победитель конкурса «Когда поют солдаты» среди авторов-исполнителей, участник войны в Афганистане старший лейтенант Юрий Слатов. После гастролей уволились в запас и уехали по домам М. Абашев, А. Рогачев и Т. Лыссов.

С июля 1987 года Яровой и Слатов начали формировать новый состав группы. Начались репетиции. А в сентябре состоялся первый концерт «Голубых Беретов» в новом составе. В него вошли:
 
1.к-н Яровой Сергей — руководитель, гитара, вокал, автор музыки.

2.ст. л-т Слатов Юрий — бас- гитара, вокал, автор многих песен.

3.ряд. Римша Виктор — лидер гитара, вокал, аранжировки, звукооператор.

4.ряд. Рожков Евгений — клавишные, аранжировки.

5.ряд. Сердечный Егор — барабаны.

Начались поездки по ВДВ, ВТА, другим частям вооруженных сил Советского Союза, гастрольные поездки по городам страны. В период развала Союза, где находились десантники, там пели свои песни «Голубые Береты». 
 
Армения, Азербайджан, Грузия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Литва, Латвия, Приднестровье, Молдавия, Украина, Абхазия, Южная Осетия — это далеко не полный список боевых поездок ансамбля. Результатом стало огромное количество песен, написанных Ю. Слатовым под впечатлением от этих командировок. И как итог — новый альбом ансамбля «Вот и кончилась война».

В июне 1988 года закончился срок службы у ст. сержантов Римши, Сердечного и Рожкова. Тяжелейший период. Нужно было искать им замену и в скорейшие сроки вводить новых участников группы в строй. Нашли клавишника в дивизии им. Ф.Дзержинского, остальных — в наших десантных частях. Новый состав группы выглядел так:

1.м-р Сергей Яровой — руководитель, гитара, вокал.

2.к-н Юрий Слатов — концертный директор, бас-гитара, вокал, автор большинства песен.

3.ряд. Глеб Разумов — клавишные, вокал, аранжировки.

4.ряд. Алим Хамизов — лидер-гитарист, аранжировщик.

5.ряд. Михаил Гуров — барабаны.

6.ряд. Денис Калмыков — звукооператор.

В период работы этого состава в большей степени приходилось летать по ВДВ, ВТА, частям ВС России, не забывая, конечно, про гастрольную работу.

В июне 1991 года уволился в запас Разумов, в ноябре — Хамизов, Гуров и Калмыков. Начался поиск талантов по ВДВ. В результате оформился состав, действующий и поныне. К тому же с гражданки вернулся Егор Сердечный.

Итак — пятое поколение. Июль 1991г по настоящее время:

1.п-к Сергей Яровой — руководитель, гитара, вокал.

2.п-к Юрий Слатов — автор большинства песен, бас-гитара, вокал, директор группы.

3.ст. пр-к Егор Сердечный — барабаны, звукорежиссёр

4.ст. пр-к Денис Платонов — клавишные, вокал, аранжировки, автор музыки и текстов.

5.пр-к Дмитрий Вахрушин — лидер-гитарист, аранжировщик, автор музыки и текстов.

В период с 1993 по 1995 в ансамбле служили ряд. Константин Ефремов — звукорежиссер и ряд. Виталий Марус.

Штатный ансамбль ВДВ 

В 1991 году ансамбль «Голубые Береты» становится штатным отдельным концертным ансамблем ВДВ. Это позволило сохранить состав ансамбля до сих пор. Огромная заслуга в этом п-ка Золотарева Евгения Борисовича. Помогли в этом и командующий ВДВ генерал-полковник Подколзин Евгений Николаевич, а также начальник политотдела ВДВ генерал-лейтенант Смирнов Сергей Михайлович.

Ансамбль получил возможность заниматься творческой работой. Это не мешало по-прежнему бывать во всех горячих точках, работать в частях ВДВ, заниматься гастрольной деятельностью. Концертами были охвачены все регионы России, включая маленькие города и поселки, самые дальние заставы и гарнизоны. Побывали на всех флотах. За период с ноября 1985 года по 2019 в багаже группы более 3,5 тысяч концертов. Записаны одиннадцать альбомов.

Всем участникам ансамбля присвоено звание Заслуженный артист России. Так же все награждены боевыми орденами и медалями.

«Голубые Береты» победители многих военно-патриотических песенных фестивалей. В 2015 и 2017 годах стали лауреатами «Шансон года». Награждены премиями «Гордость России», «Кремлёвский грант». Творческий путь группы «Голубые Береты» продолжается…

Дискография 

 Грампластинки
 «Голубые береты» (1987)
 «Память» (1988)
 «Вот и кончилась война» (1990)

 Номерные альбомы
 «От войны до войны» (1994, в 2002 г. переиздан)
 «Эх, Доля…» (1996, в 2002 г. переиздан)
 «Грустит настольный календарь» (1997, в 2002 г. переиздан)
 «Раненый город» (2002)
 «Посвящение» (2005)
 «Минное поле» (2009)
 «Не стесняйтесь наград, мужики…» (2019)
 Сборники
 «Голубые береты — лучшие песни» (2000)
 «Память. Избранное». Серия «Лучшие песни России» (2001)
 «Сборник лучших песен» (2002)
 «25 лет (Золотые хиты)» (2011)
 «50 лучших песен» (2011)
 DVD
 Документальный фильм «Голубые береты. Песни нашей жизни» (2006) производство студии «ВДВ-ФИЛЬМ», ТПЦ «Содружество»
 Видеоальбом «Голубые береты. Избранное» (2007) производство студии «ВДВ-ФИЛЬМ», ТПЦ «Содружество»

Сольное творчество участников группы 
В 2006—2007 годах среди поклонников группы ограниченным тиражом через сайт «Автомат и Гитара» распространялись сольные альбомы Юрия Слатова и Дениса Платонова.

 Юрий Слатов
 «Жизни моей черновик» (2006) — альбом является ремастерингом записей 1992 года.
 «Дождливое лето» (2006)
 «Моя война. Записки замполита роты» (2006) — в альбом вошли песни Юрия Слатова, написанные в период службы в Афганистане. В 2013 году альбом официально переиздан приложением к книге Юрия Слатова «Моя война».
 Денис Платонов
 Мини-альбомы «Полосатая натура» и «Музыка снов» (2006)
 Сергей Яровой
 В 2014 году Сергеем Яровым в соавторстве с Денисом Платоновым и Сергеем Цветковым записан сольный альбом «Вдалеке».

Награды ансамбля 

 Премия «Кремлёвский грандъ» (2007)
 Приз и диплом «Лучший музыкальный фильм» («Голубые береты. Избранное») на международном кинофестивале «Десант—2007»
 Орден «Гордость России» (2008)
 Премия «Шансон года 2011»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ансамбля ВДВ «Голубые береты»
 Дискография
 «Голубые береты» Учительская газета, 2006 г.
 Сайт друзей ансамбля

Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы России
Воздушно-десантные войска России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы Москвы